KNF steht für:
 Konjunktive Normalform im Bereich der Aussagenlogik
 Kuroda-Normalform bei den formalen Sprachen
 Kernel Normalform, Programmierstil zur Formatierung von C-Code
 KEPCO Nuclear Fuel, südkoreanisches Brennelementeunternehmen, Tochter von Korea Electric Power Corporation
 KNF Gruppe, Schweizer Maschinenbauunternehmen
 Komisja Nadzoru Finansowego, amtliche polnische Finanzmarktaufsicht
 Kosten-Nutzen-Faktor im Bereich Verkehrsinfrastrukturplanung, siehe Kosten-Nutzen-Analyse
 Kuki National Front, Befreiungsorganisation in Indien, siehe Separatistische Organisationen im Nordosten Indiens
 Kazakh Naval Forces, kasachische Seestreitkräfte, siehe Kasachische Streitkräfte #Marine
 Kuwait Naval Force, Seestreitkräfte Kuwaits, siehe Kuwaitische Streitkräfte #Marine
 RAF Marham (IATA-Code), britischer Militärflugplatz

knf steht für:
 Mankanja (ISO-639-3-Code), Niger-Kongo-Sprache Guinea-Bissaus, des Senegal und Gambias

Abkürzung